На этой странице перечислены дипломатические представительства Сомалиленда, государства, которое отделилось от Сомали в 1991 году во время сомалийской гражданской войны. Страна до сих пор не признана ни одним другим государством или организацией. Тем не менее, правительство республики Сомалиленд поддерживает неофициальные связи с некоторыми иностранными правительствами и/или поддерживает представительства за рубежом. Эти миссии не имеют официального дипломатического статуса в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Европа 
 
 Брюссель (Представительство)
 
 Турин (Представительство)
 
 Лондон (Представительство)
 
 Осло (Представительство)
 
 Париж (Представительство)
 
 Стокгольм (Представительство)

Африка 
 
 Джибути (Представительство)
  (открывается)
 Каир (Представительство)
 
 Найроби (Представительство)
 
 Додома (Представительство)
 
 Аддис-Абеба (Бюро по связям)
 
 Претория (Представительство)
 
 Джуба (Представительство)

Азия 
 
 Абу-Даби, Дубай (Представительства)
 
 Эр-Рияд (Представительство)
  (Тайва́нь)
 Тайбэй (Представительство)

Северная Америка 
 
 Оттава (Представительство)
 
 Вашингтон (Представительство)

Австралия 
 
 Канберра (Представительство)

См. также 
 Внешняя политика Сомалиленда
 Список дипломатических миссий в Сомалиленде
 Список дипломатических миссий Сомали

Примечания 

Дипломатические представительства по странам
дипломатические миссии
Внешняя политика Сомалиленда